Bom Despacho kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Bom Despacho (ort), Minas Gerais, 
 Bom Despacho (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar